Campo Alegre de Goiás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo Alegre de Goiás (ort), 
 Campo Alegre de Goiás (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar